Savonlinna bezeichnet:
 die finnische Stadt, siehe Savonlinna
 die gleichnamige Verwaltungsgemeinschaft in Finnland, siehe Savonlinna (Verwaltungsgemeinschaft)
 den Asteroid des Hauptgürtels (1525) Savonlinna
 den finnischen Binnendampfer S/S Savonlinna
 eine ehemalige finnische Zeitung, siehe Savonlinna (Zeitung)